Перцептрон:

 Перцептрон — математическая и компьютерная модель восприятия информации мозгом
 Перцептрон — метод описания с помощью языка предикатов теории перцептронов